Аеронавтичне п'ятиборство — військово-прикладне багатоборство для підготовки військових льотчиків до виживання в разі збиття. Незважаючи на назву, часто складається фактично з шести дисциплін.
 Античне п'ятиборство — вид змагань олімпіоніків.
 Військове п'ятиборство — вид змагань, що складається з дисциплін, які мають військово-прикладне значення.
 Військово-морське п'ятиборство — військово-прикладне багатоборство, зосереджене на водних видах спорту, включаючи підводне плавання з рятуванням умовного потопаючого, плавання з перешкодами і веслування.
 Жіноче п'ятиборство — багатоборство, в яке входять п'ять легкоатлетичних дисциплін.
 Класичне п'ятиборство — багатоборство, яке було у програмі Олімпійських ігор з 1906 по 1924 рік.
 П'ятиборство — багатоборство з п'яти дисциплін.
 Сучасне п'ятиборство — багатоборство, в яке входять конкур, стрільба, спортивне плавання, фехтування та легкоатлетичний крос.